M31 kan vara

 Messier 31 – Andromedagalaxen
 M31 (spårvagn) – en ledspårvagn hos Göteborgs spårvägar
 M31 (Ungern) – en motorväg i Ungern
 M31 - ett heltal på formen  i Mersenneprimtal